Голенево — деревня в Вологодском районе Вологодской области на реке Лоста.

Входит в состав Подлесного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Подлесный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 24,5 км, до центра муниципального образования Огарково — 11,5 км. Ближайшие населённые пункты — Мироносица, Надеево, Лоптуново, Щёкино.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района